Le Temps d'un été est le titre français de plusieurs films : 
 Le Temps d'un été (film, 2007) de Lajos Koltai (2007)
 Un été à Osage County (Le Temps d'un été au Québec) de John Wells (2013)
  de Chris Bould (1996)
 Le Temps d'un été (film, 2017), film finlandais de Nils-Erik Elkbom.